Korona Szálló a következő településeken található:

 Korona Szálló (Brassó)
 Korona Szálló (Budapest)
 Korona Szálló (Dombóvár)
 Korona Szálló (Esztergom)
 Korona Szálló (Kiskunfélegyháza)
 Korona Szálló (Makó)
 Korona Szálló (Máramarossziget)
 Korona szálló (Miskolc)
 Korona Szálló (Nyíregyháza)
 Korona Szálló (Szeged)
 Korona Szálló (Székesfehérvár)